

Patronyme 

 Antoine Darquier de Pellepoix (1718-1802) : astronome français ;
 François-Isidore Darquier (1770-1812) : militaire français des  ;
 Pierre Darquier (1869-1942) : médecin et homme politique français ;
 Louis Darquier, dit de Pellepoix (1897-1980) : homme politique français.

Musique 
 Darquier est une chanson du groupe de hard rock français Trust sortie en 1979 dénonçant les collaborateurs comme Louis Darquier de Pellepoix.

Notes